Рагозины (Рогозины) — старинный русский дворянский род, восходящий к первой половине XVI века.

В Гербовник внесены две фамилии Рагозиных:

 Потомство Степана Иевлевича Рагозина, владевшего поместьями в 1635 г. (Герб. Часть VIII. № 80).
 Рагозины, предки которых жалованы поместьями в 1686 г. (Герб. Часть IV. № 130).

Род дворян Рогозиных был внесён дворянскими депутатскими собраниями в VI, II и III части дворянских родословных книг Тверской, Владимирской, Воронежской, Московской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Калужской и Курской губерний Российской империи и был утверждён Герольдией Правительствующего Сената в древнем дворянстве.

Происхождение и история рода 
В синодик московского Успенского Кремлёвского собора внесены для вечного поминовения погибшие в Стародубе от литовцев: Стефан и Тимофей Ивановичи, Иван Меньшой, Афанасий Васильевич Рагозины (1535). Опричниками Ивана Грозного числились Матвей и Фёдор Рагозины (1573).  Иван Степанович Рогозин — был воеводой в Ливнах (1628), Герасим Семенович Рагозин — стольник и воевода в г. Судже (1664-?).

В XVI—XVIII веках многие представители разветвлённого рода Рагозиных на протяжении нескольких поколений служили митрополитам и Святейшему Патриарху. Фёдор и Кузьма Рогозины были дьяками патриарха Филарета Никитича, Семён Никитич Рагозин и его сын Прокофий — дворянами патриарха Иоакима. В списке патриарших дворян и детей боярских при патриархе Адриане (1691) всего поименованы 209 человек, из них Рагозиных — 16 (больше — только Всеволоцких, 22 человека, и Григоровых — 17).

Описание гербов

Герб. Часть IV. № 130. 
Герб рода Рагозиных: щит разделён горизонтально на две части, из них в верхней в голубом поле изображена Рука в золотых Латах с серебряной Саблей. В нижней части, в серебряном поле, золотой хлебный Сноп.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный золотом.

Герб. Часть VIII. № 80. 
Герб потомства Степана Иевлевича Рагозина: в вершине щита, имеющего зеленое поле, находится золотой крест и диагонально с правого верхнего к левому нижнему углу изображена красная волнистая полоса (польский герб Кмита). Щит увенчан дворянским шлемом и короной, на поверхности которой между двух золотых рогов виден идущий в правую сторону лев. Намёт на щите зеленый, подложенный золотом.

Известные представители 
 Рагозин Фёдор - осадный голова в Мценске (1615-1616).
Рагозин Данила - воевода в Кромах (1625-1626).
Рагозины: Семён Савинович, Данила Иванович и Гаврила Смирнов - мценские городовые дворяне (1627-1629).
Рагозин Осип Данилович - стольник патриарха Филарета (1617-1629).
Рагозины: Фёдор Фёдорович и Семён Иванович - патриаршие стольники (1629), московские дворяне (1636-1640). 
Рагозин Иван Степанович - московский дворянин (1627-1640), воевода в Ливнах (1627-1628), в Михайлове (1630), в Чаронде (1644-1645), в Царёво-Алексееве городе (1648-1649).
Рагозины: Фёдор Степанович и Гаврила Иванович - московские дворяне (1636-1640).
Рагозин Яков Сергеевич - воевода в Лаишеве (1644-1647).
Рагозин Дмитрий Иванович - стряпчий (1658-1676), воевода в Остре (1668), стольник (1678).
Рагозин Иван Степанович - дьяк (1668-1677), воевода в Киеве (1675-1677) (ум. 1679).
Рагозин Афанасий Гаврилович - стряпчий (1676), стольник (1677-1692), воевода в Валуйках (1695-1697).
Рагозин Сергей Васильевич - стольник царицы Прасковьи Фёдоровны (1692).
Рагозины: Матвей Гаврилович, Иван Фёдорович, Андрей Кириллович - стряпчие (1692).
Рагозины: Фёдор Тимофеевич, Терентий Васильевич, Герасим Семёнович, Давыд Дмитриевич, Афанасий Кириллович - московские дворяне (1692)
Рагозины: Яков Герасимович, Сергей Яковлевич, Василий Иванович - стольники (1676-1693).
Рагозин, Виктор Иванович (1833—1901) — один из основоположников российской нефтяной отрасли, почётный инженер-технолог.

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера